A 2000-es Australian Open férfiversenyét az amerikai Andre Agassi nyerte az orosz Jevgenyij Kafelnyikov előtt.

Kiemeltek

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők 
{{8TeamBracket-Tennis5
| RD1=Negyeddöntők
| RD2=Elődöntők
| RD3=Döntő
| team-width=150
| RD3-team1= Andre Agassi
| RD3-seed1=1
| RD3-team2= Jevgenyij Kafelnyikov
| RD3-seed2=2
| RD3-score1-1=3
| RD3-score2-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score2-2=3
| RD3-score1-3=6
| RD3-score2-3=2
| RD3-score1-4=6
| RD3-score2-4=4
| RD2-team1= Andre Agassi
| RD2-seed1=1
| RD2-team2= Pete Sampras
| RD2-seed2=3
| RD2-score1-1=6
| RD2-score2-1=4
| RD2-score1-2=3
| RD2-score2-2=6
| RD2-score1-3=60
| RD2-score2-3=77
| RD2-score1-4=77
| RD2-score2-4=65
| RD2-score1-5=6
| RD2-score2-5=1
| RD2-team3= Magnus Norman
| RD2-seed3=12
| RD2-team4={{nowrap| Jevgenyij Kafelnyikov}}
| RD2-seed4=2
| RD2-score3-1=1
| RD2-score4-1=6
| RD2-score3-2=2
| RD2-score4-2=6
| RD2-score3-3=4
| RD2-score4-3=6
| RD1-team1= Andre Agassi
| RD1-seed1=1
| RD1-team2= Hicham Arazi
| RD1-seed2=
| RD1-score1-1=6
| RD1-score2-1=4
| RD1-score1-2=6
| RD1-score2-2=4
| RD1-score1-3=6
| RD1-score2-3=2
| RD1-team3= Pete Sampras
| RD1-seed3=3
| RD1-team4= Chris Woodruff
| RD1-seed4=
| RD1-score3-1=7
| RD1-score4-1=5
| RD1-score3-2=6
| RD1-score4-2=3
| RD1-score3-3=6
| RD1-score4-3=3
| RD1-team5= Magnus Norman
| RD1-seed5=12
| RD1-team6= Nicolas Kiefer
| RD1-seed6=4
| RD1-score5-1=3
| RD1-score6-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score6-2=3
| RD1-score5-3=6
| RD1-score6-3=1
| RD1-score5-4=77
| RD1-score6-4=64
| RD1-team7= Younes El Aynaoui
| RD1-seed7=
| RD1-team8=

Források 
 Eredmények

F1